Nehen - Másképp Nehem, az ókori Egyiptom fontos városa
Nehen - Másképp Nehem, a fenti város névadó istensége, a vadászsólyom